Schwerta, auch Schwertau oder Schwertburg geschrieben, bezeichnet

 den Ort Świecie in der Gmina Leśna im Powiat Lubański, Polen
 die dortige Burg Świecie